Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tom Nijssen e Cyril Suk che hanno battuto in finale Steve DeVries e David Macpherson 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Patrick Galbraith /  Todd Witsken (quarti di finale)
 Luke Jensen /  Laurie Warder (semifinali)

 Kelly Jones /  Rick Leach (primo turno)
 Neil Broad /  Danie Visser (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Lyon 1991